Grands Causses (gebied)
Grands Causses (regionaal natuurpark)